Sugar Island peut faire référence aux lieux suivants aux États-Unis :

 Sugar Island, une île sur la rivière Sainte-Marie dans le Michigan.
 , sur la rivière Détroit dans le Michigan.
 Sugar Island, une île dans l'Ohio.
 , une île sur le fleuve Saint-Laurent.
 , une île du lac de Moosehead dans le Maine.
 , une communauté non-incorporée du Wisconsin.

Voir aussi 
  un township du comté de Chippewa dans le Michigan.